Tile ist der Name folgender Personen:

 Tile Brügge, Stadtvogt von Berlin um 1361
 Tile von Damm (* ca. 1310; † 1374), Ratsherr der Stadt Braunschweig
 Tile von Kneitlingen, welfischer Ministeriale
 Tile Kolup († 1285; auch Dietrich Holzschuh), Hochstapler, der sich für (den in Wahrheit 1250 verstorbenen) Kaiser Friedrich II. ausgab

Siehe auch:
 Tiles
 Tille
 Tiele
 Thile
 Thule (Mythos)
 Tyle